Le samedi  est le 168 jour de l'année 1899.

Naissances 
 Édouard Souberbielle (mort le ), organiste, maître de chapelle et professeur français
 Charles Pizey (mort le ), officier de La Royal Navy
 Fausto Pirandello (mort le ), peintre italien

Décès 
 Émile Revest (né le ), personnalité politique française
 Auguste Subé (né le ), industriel français
 Charles Joseph Lenoir (né le ), sculpteur français

Voir aussi 
 17 juin et juin 1899